William Horatio Bates – amerykański lekarz okulista
 Gminy w USA:
 Bates (ang. Bates Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Iron
 Bates (ang. Bates Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
 Bates (ang. Bates Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand
 Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Bates (ang. Bates County) – w stanie Missouri